TAMPA Cargo (Transportes Aereos Mercantiles Panamericanos SA) is een vrachtmaatschappij die opereert vanuit Medellín, Colombia. De luchtvaartmaatschappij is gespecialiseerd in het vervoeren van bloemen van Latijns-Amerika naar Miami. Het vervoert echter ook andere soorten vracht naar Noord- en Zuid-Amerika. Thuisbasis is El Dorado International Airport (BOG = Bogota), José María Córdova International Airport (MDE = Medellín), Ernesto Cortissoz International Airport (BAQ = Barranquilla) and Miami International Airport (MIA = Miami).

Geschiedenis 
Op 11 maart 1973 werd TAMPA Cargo opgericht. In 1996 nam Martinair (Nederland) een belang van 40% in de maatschappij. Martinair maakte op 27 juni 2007 bekend dat het haar meerderheidsbelang van 57% verkoopt.

Diensten 
TAMPA Cargo biedt de volgende diensten:(zomer 2007)

 Binnenlandse lijnvluchten: Bogota, Medellín, Barranquilla, Cali.
 Internationale lijnvluchten: Lima, Mexico-Stad, Philadelphia, Miami, San Juan, Santiago, São Paulo,

Vloot 
De vloot van TAMPA Cargo bestaat uit de volgende vliegtuigen:
 4 x Boeing B767-200

Extra vliegtuigen van het type Douglas DC-8F worden bijgehuurd.

Colombiaanse luchtvaartmaatschappij